Бяла — многозначный термин:

Топоним

Болгария 
 Бяла — город в Варненской области.
 Бяла — город в Русенской области.
 Бяла — община в Варненской области.
 Бяла — община в Русенской области.
 Бяла — село в Сливенской области.

Польша 
 Бяла — город.
 Бяла — сельская гмина (волость), входит в Велюньский повят, Лодзинское воеводство.
 Бяла — городско-сельская гмина (волость), входит в Прудницкий повят, Опольское воеводство.

Гидроним 
 Бяла — приток Вислы в Польше.
  — приток Супрасли в Польше.

Фамилия 
 Бяла, Дженис (1902—2000) — американская художница.

См. также 
 Бельско-Бяла
 Бяла-Вода
 Бяла-Писка
 Бяла-Подляска
 Бяла-Поляна
 Бяла-Равска
 Бяла-Река
 Нова-Бяла-Река
 Бяла-Слатина
 Бяла-Черква